grj – codice ISO 639-3 della lingua grebo meridionale